Republican – rzeka w USA, w stanach Nebraska i Kansas
Gminy w USA:
 Republican (ang. Republican Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Republican (ang. Republican Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay

Zobacz też 
 Republican Party